Cathy Rosier – attrice francese
 Louis Rosier – pilota automobilistico francese
 Valentin Rosier – calciatore francese